Ответный огонь:

 «Ответный огонь» — американский фильм-нуар 1950 года.
 «Ответный огонь» — американо-канадский триллер 1988 года.
  — гонконгский боевик 1990 года.